Појам Римокатоличка црква (или Римска католичка црква) може означавати:

 Католичку цркву у целини, према њеном седишту у Риму
 Римокатоличку цркву латинског обреда, односно Латинску католичку цркву, највећу аутономну цркву унутар Католичке цркве
 првобитну Римокатоличку цркву из времена пре Великог раскола (1054)
 било коју римокатоличку цркву као грађевину

Види још 
 Католичка црква (вишезначна одредница)
 Римска црква (вишезначна одредница)
 Црква